Азра́бль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Ліможа, 37 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 402 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 832,5 особи, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Азрабль 
 Азрабль на сайті французького Національного інституту географії
 Азрабль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Азрабль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез